Paraple může znamenat: 
 franc. parapluie, deštník
 Centrum Paraple – organizace pro pomoc paraplegikům

 Paraplíčko – zdrobnělinou „Paraplíčko“ je často označován altán „České sedátko“ v Karlových Varech